Kirkland kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
 Kirkland (Allerdale), Cumbria, Engeland
 Kirkland (Copeland), Cumbria, Engeland
 Kirkland (Eden), Cumbria, Engeland
 Kirkland (South Lakeland), Cumbria, Engeland
 Kirkland (Lancashire), Engeland
 Kirkland (Illinois), VS
 Kirkland (North Carolina), VS
 Kirkland (Washington), VS
 Kirkland (Quebec), Canada
 Kirkland Guards, Cumbria